Семко — українське прізвище. Походить від імені Семен.

 Семко Микола Антонович (1938–2014) — український інженер.
 Семко Михайло Федорович (1906–1979) — український науковець, професор, інженер-механік.
 Іриней (Семко) (1963) — архієрей Української православної церкви Московського патріархату.
 Семко-Савойський Лука Назарович (1830–1887) — український архітектор, працював у Полтаві та Бессарабії.
 Семко Михайло Казимирович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Семко Наталія Григорівна (1972) — український громадсько-політичний діяч.
 Семко-Казачук Семен Михайлович (1889–1938) — український радянський діяч, економіст. Член ВУЦВК.
Прізвища